Национальный день памяти Познанского июня 1956 года () — польский государственный праздник, отмечаемый ежегодно 28 июня.

Значение праздника 

28 июня 1956 года в Познани вспыхнуло первое в Польской Народной Республике восстание, которое было жестоко подавлено правительственными войсками.

История 

Праздник установлен 21 июня 2006 года постановлением Польского Сейма.

Первое празднование даты состоялось 28 июня 2006 года в Познани в 50-ю годовщину Познанского июня. В церемонии приняли участие пять президентов различных государств Лех Качинский (Польша), Вацлав Клаус (Чехия), Хорст Кёлер (Германия), Иван Гашпарович (Словакия) и Ласло Шойом (Венгрия).

Примечания

Источник 
 Dariusz Matelski, Działalność Stowarzyszenia «Poznański Czerwiec '56» w latach 1989—2008. Książka dedykowana prof. Edmundowi Makowskiemu (1931—2000), Wydawnictwo GRAFIKA, (Poznań 2008), ISBN 978-83-87350-61-1

Праздники Польши
Праздники 28 июня
Памятные даты Польши